| mål        = {{#expr: 
 65 +
 31 +
 9 +
 12 +
 2
}}
| publik     = {{#expr: 
 24323 +
 11083 +
 7674 +
 8377 +
 16461
}}
| flest mål  = 
| medalj1    = 
| medalj1text= Macarthur (1:a titeln)
| medalj2    = 
| medalj2text= Sydney United 58
| föregående = 2021
| följande   = 2023
| övrigt     = 
}}
Australiska Cupen 2022 var den nionde säsongen av Australiska cupen i fotboll, tidigare känd som FFA-cupen, den nationella cupen i Australien. 32 lag deltar i huvudturneringen, 10 från A-league och 22 lag från regionala fotbollsfederationer i Football Australia.

Den 11 september gjorde Sydney United 58 historia, då man var det första laget utanför A-League, att kvalificera sig för en final, detta genom att besegra Brisbane Roar med 3–2 efter förlängning.

Lag

Spelträd

Sextondelsfinaler

Sammanfattning

Matcher

Åttondelsfinaler

Sammanfattning

Matcher

Kvartsfinaler

Sammanfattning

Matcher

Semifinaler

Sammanfattning

Matcher

Final

Källor
 Officiell hemsida

Referenser

2022
Fotbollssäsongen 2022
2022 i Australien